Montler ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Montler (1944–2018), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thobias Montler (* 1996), schwedischer Leichtathlet
 Timothy Montler, US-amerikanischer Linguist